Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2013 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Andrea Hlaváčková in Lucie Hradecká sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  Sara Errani /  Roberta Vinci (četrtfinale)
  Jekaterina Makarova /  Jelena Vesnina  (četrtfinale)
  Nadja Petrova /  Katarina Srebotnik (četrtfinale)
  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (četrtfinale)
  'Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (prvakinji)
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (tretji krog)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (drugi krog)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (finale)

<li>  Liezel Huber /  Nuria Llagostera Vives (tretji krog)
<li>  Sania Mirza /  Zheng Jie (polfinale)
<li>  Anastazija Pavljučenkova /  Lucie Šafářová (tretji krog)
<li>  Julia Görges /  Barbora Záhlavová-Strýcová (drugi krog)
<li>  Cara Black /  Marina Erakovic (tretji krog)
<li>  Kristina Mladenovic /  Galina Voskoboeva (tretji krog)
<li>  Jelena Janković /  Mirjana Lučić-Baroni (tretji krog)
<li>  Anabel Medina Garrigues /  Flavia Pennetta (tretji krog)

Rezultati
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Ženske dvojice
2013